Indeksi, az Indexi együttes korábbi névének korábbi alakváltozata
 Indeksi, az Indexi együttes 1972-ben, kazettán megjelent albuma